Bob Hunter - een Canadese journalist, medeoprichter van Greenpeace
 Robert Hunter (poolspeler) - een Amerikaanse poolspeler
 Robert Hunter (wielrenner) - een Zuid-Afrikaanse wielrenner
 Robert Hunter (zanger) - een Amerikaanse popmuzikant, lid van Grateful Dead
 Robert Hunter (roeier) - een Canadese roeier (jaren '20)
 Robert Hunter (dichter) - een Amerikaanse dichter (194-2019)
 Robert E. Hunter - een Amerikaans ambassadeur bij de NAVO
 Steve Irwin (schip) - een schip van Greenpeace dat eerder voer onder de naam Robert Hunter